Шипп (Shipp, Schipp) — фамилия.
  (род. 1982) — американский бодибилдер, чемпионка Национального комитета по физическому развитию в среднем весе (2013).
 Шипп, Александра (род. 1991) — американская актриса.
  (1929—2011) — игрок в американский и канадский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1991) — американский футболист, обладатель Кубка MLS в составе клуба «Сиэтл Саундерс» (2019).
  (род. 1962) — игрок в американский футбол и тренер, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Майами Долфинс».
  (1935—2021) — американский баскетболист, чемпион Панамериканских (1963) и Олимпийских (1964) игр.
  (1864—1934) — американский драматург, театральный актёр и режиссёр.
  (род. 1955) — американский актёр, лауреат Дневной премии «Эмми» за роль второго плана (1986) и гостевую роль (1987) в драматическом телесериале.
  (род. 1929) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
  (род. 1978) — игрок в американский футбол и тренер, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Аризона Кардиналс».
  (род. 1960) — американский пианист.
  (1880—1980) — американская мультиинструменталистка .
 Шипп, Чарли (1913—1988) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
  (род. 1997) — британский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Дрэгонс».
  (род. 1979) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Фремантл».
  (род. 1955) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии за комментарий (1996).

См. также